Cunsdorf ist der Name von Ortschaften im Vogtlandkreis, Sachsen:

 Cunsdorf (Elsterberg), Ortsteil der Stadt Elsterberg
 Cunsdorf (Reichenbach), Ortsteil der Stadt Reichenbach im Vogtland